Евге́ний Воро́нин:
 Воронин, Евгений Васильевич (1926—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Воронин, Евгений Николаевич (1920—1950) — советский хоккеист, футболист.
 Воронин, Евгений Ростиславович (род. 1946) — российский дипломат.
 Воронин, Евгений Сергеевич (1938—2013) — советский и российский микробиолог.
 Воронин, Евгений Фёдорович (1916—?) — советский футболист и хоккеист, тренер.